Тюлянь, посёлок разъезда Тюлянь () — упразднённый в 2005 году посёлок Курманкеевского сельсовета Давлекановского района Республики Башкортостан.

География 
Находился у разъезда Тюлянь, вблизи реки Тюлянь.

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):
 районного центра (Давлеканово): 9 км,
 центра сельсовета (Дюртюли): 5 км,
 ближайшей ж/д станции (Давлеканово): 9 км.

История 
Поселок ж-д разъезд Тюлянь (от Төйлән (төйлөгән ‘коршун’)) появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал инфраструктуру разъезда.

Закон Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» гласил:
ст.1
4. Упразднить следующие населенные пункты:
17) в Давлекановском районе:
а) поселок Тюлянь Бик-Кармалинского сельсовета;
б) поселок разъезда Тюлянь Курманкеевского сельсовета;
в) деревню Яковлевка Поляковского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 39 человек; преимущественно башкиры.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.142.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Давлекановского района